

Володарський район — район в Київській області
 Володарський район — колишня назва Нікольського району Донецької області

Володарський район — колишня назва Айиртауського району Північно-Казахстанської області

Володарський район — район в Астраханській області
 Володарський район — район в Нижньогородській області
 Володарський район — район Брянська
 Володарський район — колишня назва Невського району Санкт-Петербурга